Ayuntamiento de Guadalajara puede referirse a:
Ayuntamiento de Guadalajara (España)
Ayuntamiento de Guadalajara (México)
Ayuntamiento de Guadalajara de Buga